Hälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hälsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 
Hälsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun och Sollefteå kommun,  (1,31 km²)

Se även
Hällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn